Sangma ist der Familienname folgender Personen:

 Mukul Sangma (* 1965), indischer Politiker
 Purno Agitok Sangma (P. A. Sangma; 1947–2016), indischer Politiker
 Conrad Sangma (* 1978), indischer Politiker, Sohn von P. A. Sangma